Marco Licínio Crasso, membro do Primeiro Triunvirato morto em 55 a.C. na Batalha de Carras contra o Império Parta
 Marco Licínio Crasso (questor em 54 a.C.), questor de Júlio César na Gália e filho do anterior
 Marco Licínio Crasso (cônsul em 30 a.C.), cônsul em 30 a.C., filho do anterior
 Marco Licínio Crasso (cônsul em 14 a.C.), cônsul em 14 a.C., filho do anterior
 Marco Licínio Crasso (cônsul em 27), cônsul em 27, filho do anterior
 Marco Licínio Crasso (cônsul em 64), cônsul em 64, filho do anterior

Desambiguações de antropônimos